Jacobus Richardus Callenbach (1862-1945), Nederlands predikant en schrijver
Jacobus Richardus Callenbach (1904-1975), Nederlands pianist en muziekpedagoog, zoon van bovenstaande